Gorospe es un apellido de origen vasco que puede referirse a:
  Julián Gorospe, ciclista de Vizcaya, ganador de etapas en la Vuelta y en el Tour;
  Rubén Gorospe, ciclista, hermano del anterior.